Cangallo (stad), een stad in Peru
Cangallo (provincie), een provincie van Peru
Cangallo (district), een district van Peru